

Muzyka 
 „Day & Night” – singel Billie Piper
 „Day & Night” – piosenka Basshuntera z albumu Bass Generation
 Day & Night – minialbum zespołu Kara

Filmy 
 Day & Night (Noc i Dzień) – film z 2010